Eleusa (griechisch ) bezeichnet:

 einen ikonographischen Typus orthodoxer Ikonen, siehe Eleusa

in der antiken Geographie:
 Eleusa (Zypern), eine Insel vor der Küste von Zypern, vermutlich vor der Nordküste der Halbinsel Karpaz
 Eleusa (Peloponnes), eine Insel vor der Küste der Peloponnes, im Saronischen Golf vor Kap Stiri
 Eleusa (Karien), eine Insel vor der Küste von Karien
 Eleusa (Kilikien), eine Insel vor der Küste von Kilikien

für neuzeitliche griechische Orte siehe auch Eleousa